Сумароково — село в Большеболдинском районе Нижегородской области. Входит в состав Молчановского сельсовета. Население  человека

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 210 км, до районного центра села Большого Болдино — 27 км.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня в первом стане Сергачского уезда при озере Сумароковском в 35 верстах от Сергача. В деревне насчитывалось 25 дворов и проживало 118 человек (87 мужчин и 31 женщина).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92% из 118 человек.

Примечания 

Населённые пункты Большеболдинского района